«Кобленц» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Клуб основан 1 августа 1911 года, домашние матчи команда проводит на стадионе «Оберверт», вмещающем 15 000 зрителей.

История выступлений 
В сезоне 2009/2010 «Кобленц» выступал в Второй Бундеслиге, но заняв 17-е место вылетел в Третью лигу. Лучшим достижением клуба в чемпионатах Германии, является 10-е место во Второй Бундеслиге в сезоне 2007/08.

Перед сезоном 2011/12 стало известно, что клуб не получил лицензии, и не сможет выступать в Третьей лиге, согласно результатам игры за прошлый сезон (а именно, вылет в Третью лигу). При этом президент клуба Вернер Хеккер, в ходе заседания совета, заявил в интервью газете «Рейн-Цайтунг» о возможности банкротства клуба:

После рассмотрения ситуации найти в себе силы и возможности к изменению ситуации клуб не смог, и на сезон 2012/13 клуб стал частью Региональный лиги (IV).

Известные игроки 
  Штефан Майерхофер
  Эрвин Скела
  Бранимир Байич
  Дарко Малетич
  Феридун Занди
  Марко Ломич
  Матей Маврич
  Шефки Куки
  Чха Ду Ри

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
Кобленц на трансфермаркете 

Футбольные клубы Германии